Giant Robo - mangá
Giant Robo (série de televisão) - tokusatsu baseado no mangá homônimo
Giant Robot (álbum) - do guitarrista estadunidense Buckethead
Giant Robot (demo) - da banda homônima

Desambiguação